Een historisch merk van motorfietsen; zie Rennsteig (merk).
Een historisch grenspad; zie Rennsteig (weg).